Popovitch (en ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités :

 Marina Popovitch (1931-2017), pilote soviétique.
 Pavel Popovitch (1930-2009), cosmonaute soviétique.
 Valeri Popovitch (1970-), footballeur russe, naturalisé finlandais.

Voir aussi 
 
 

Patronyme russe